Nerijus Ališauskas - (né le  à Elektrėnai en Lituanie) est un joueur professionnel lituanien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Energija Elektrėnai, il part en 2007 en Lettonie chez le Metalurgs Liepaja. Il remporte le championnat de Lettonie en 2011. En 2013-2014, il joue dans l'Oberliga avec l'EV Füssen. De 2014 à 2017, il évolue dans le championnat du Kazakhstan et la VHL. Il signe au Dinamo Riga en 2017 et devient le deuxième joueur lituanien à jouer dans la Ligue continentale de hockey après Darius Kasparaitis.

Au niveau international 
Il représente la Lituanie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Energija Elektrėnai 2 || Lituanie || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Metalurgs Liepaja || Lettonie || 14|| 1|| 0|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Metalurgs Liepaja 2 || Lettonie || 6|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Metalurgs Liepaja || Ekstraliga || 31|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Metalurgs Liepaja 2 || Lettonie || 9|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Metalurgs Liepaja || Ekstraliga || 47|| 0|| 7|| 7|| 36|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || Metalurgs Liepaja || Ekstraliga || 49|| 4|| 9|| 13|| 42|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || Metalurgs Liepaja || Ekstraliga || 47|| 0|| 8|| 8|| 84|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || EV Füssen || Oberliga || 23|| 7|| 22|| 29|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Almaty || Kazakhstan || 54|| 17|| 18|| 35|| 50|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2015-2016 || HK Arystan Temirtaw || Kazakhstan || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Saryarka Karaganda || VHL || 44|| 2|| 11|| 13|| 48|| 16|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2016-2017 || Saryarka Karaganda || VHL || 47|| 4|| 15|| 19|| 38|| 11|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2016-2017 || HK Arystan Temirtaw || Kazakhstan || -|| -|| -|| -|| -|| 14|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 51|| 0|| 3|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Dinamo Riga || KHL || 48|| 2|| 6|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 53|| 5|| 2|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021||  HC Slovan Bratislava || Extraliga || 48|| 2|| 10|| 12|| 30|| 9|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 25|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Vita Hästen || HockeyAllsvenskan || 11|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en juin 1991
Naissance à Elektrėnai
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Slovan Bratislava